Senones (municipi), municipi al departament dels Vosges (regió de Gran Est, França)
 Senones  o sènons , poble gal de la Gàl·lia Transalpina que es va establir també a la Gàl·lia Cisalpina
 Cantó de Senones, cantó al districte de Saint-Dié-des-Vosges (departament dels Vosges, França)